Натуральне число 2069
 2069 рік до нашої ери
 2069 рік нашої ери